Бобах () — датская фамилия. Известные носители:

 Бобах, Ида (род. 1991) — датская спортсменка-ориентировщица, призёр чемпионата мира 2011
 Бобах, Сёрен (род. 1989) — датский спортсмен-ориентировщик, чемпион мира 2006 среди юниоров
 Бобах, Христиан (род. 1987) — датский спортсмен-ориентировщик, призёр первенства мира 2006 среди юниоров по спортивному ориентированию